The World, the Flesh and the Devil (film 1914), film (perduto) britannico del 1914, primo lungometraggio girato a colori
La fine del mondo (film 1959) (The World, the Flesh and the Devil), film del 1959 diretto da Ranald MacDougall

The World, the Flesh, and the Devil, romanzo di fantascienza del 1929 di J. D. Bernal